Bockstein ist der Name folgender Orte:  
 Ockfener Bockstein, bekannte Weinlage in der Gemeinde Ockfen in Deutschland
 Bockstein (), Berg in den Erosbergen in Namibia
 Bockstein (), Berg in den Villgratner Bergen in Osttirol
 Bockstein, Berg im Schwarzwald östlich von Loffenau

Bockstein ist der Familienname folgender Personen:
 Mejer Felixowitsch Bokschtein (1913–1990), auch Meir oder Meyer Bockstein, sowjetischer Topologe, bekannt für Beiträge zur homologischen Algebra (Bockstein-Homomorphismus 1958)

Siehe auch:
 Böckstein